Miejscowość na Białorusi:
 Basin (biał. Басіна, ros. Басино) – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sielsowiecie Wsielub
Miejscowość w Polsce:
 Basin – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Baranów
Miejscowości w USA:
 Basin – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Jefferson
 Basin – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Big Horn
Gminy w USA:
 Basin (ang. Basin Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd

Linki zewnętrzne